Jelniki (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Jelniki (Brjansk), Siedlung in der Oblast Brjansk
 Jelniki (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Kanten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Jelniki (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Weidlacken, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Jelniki (Krasnojarsk), Siedlung in der Region Krasnojarsk
 Jelniki (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Jelniki (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Jelniki (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Jelniki (Perm), Dorf in der Region Perm
 Jelniki (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin
 Jelniki (Twer), Dorf in der Oblast Twer